В списке населённые пункты распределены по районам области.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов — посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов (выделены оранжевым цветом) — по оценке на 1 января  года.

Серовский (Сосьвинский городской округ)

Слободо-Туринский

Сухоложский (городской округ Сухой Лог)

Сысертский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Сысертского района образованы два городских округа: Сысертский и Арамильский.

Таборинский

Тавдинский (Тавдинский городской округ)

Талицкий (Талицкий городской округ)

Тугулымский (Тугулымский городской округ)

Туринский (Туринский городской округ)

Шалинский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Шалинского района образованы два городских округа: Шалинский и Староуткинск.

См. также 
Населённые пункты Свердловской области
Населённые пункты Свердловской области в районах (от А до З)
Населённые пункты Свердловской области в районах (от И до Р)

Примечания 

Свердлововская область